De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2000 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 20 augustus 2000 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Tsjechië